Das 72. Dwars door Vlaanderen 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Roeselare und endete in Waregem nach 203,4 km und wurde am Mittwoch, den 22. März 2017, ausgetragen. Es gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das neunte von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Sieger des Rennens wurde Yves Lampaert aus Belgien von Quick-Step Floors vor seinem Teamkollegen Philippe Gilbert, der bereits 45 Sekunden Rückstand hatte. Lampaert war zuvor in einer 25 Mann starken Spitzengruppe vertreten, die 77 Kilometer vor dem Ziel vom Peloton absetzen. Diese Spitzengruppe verkleinerte sich Schritt für Schritt. Am Ende platzierte Lampaert seine Attacke gut 7 Kilometer vor der Ziellinie. So konnte er sich von Gilbert, von Alexei Luzenko und von Luke Durbridge absetzen. Das Peloton folgte mit gut einer Minute Rückstand.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen 

Das 6. Dwars door Vlaanderen 2017 der Frauen war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Tielt und endete in Waregem nach 114,4 km und wurde am Mittwoch, den 22. März 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte zum internationalen Kalender der UCI und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017